Torfhaus (Nedersaksen)
 Torfhaus (Saksen)